Bersaglio umano (The Clay Pigeon) – film del 1949 diretto da Richard Fleischer
Bersaglio umano (The walking Target) – film diretto da Edward L. Cahn (1960)
Bersaglio umano (Target: Harry) – film diretto da Roger Corman (1969)
Bersaglio umano (Bloodfist V: Human Target) – film diretto da Jeff Yonis (1994)
Bersaglio umano – film diretto da Carlo Campogalliani (1921)